El término Dalla puede tener distintas acepciones:

Lingüística
 DALLA o Diccionariu de la Llingua Asturiana editado por la Academia de la Llingua Asturiana.

Apero de labranza 
 Referido a la guadaña o cuchillo